Martinice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Martinice u Holešova, Gemeinde im Okres Kroměříž
Martinice u Onšova, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Martinice u Velkého Meziříčí, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou 
Martinice v Krkonoších, Gemeinde im Okres Semily
Martinice, Ortsteil von Březnice, Okres Příbram
Martinice, Ortsteil von Jenišovice u Chrudimi, Okres Chrudim
Martinice, Ortsteil von Jesenice u Sedlčan, Okres Příbram
Martinice, Ortsteil von Proseč u Skutče, Okres Chrudim
Martinice, Ortsteil von Votice, Okres Benešov
Martinice u Dolních Kralovic, Ortsteil von Dolní Kralovice, Okres Benešov
Martinice, Wüstung auf den Fluren von Babice u Lesonic, Okres Třebíč

Siehe auch:
Martinitz